Montdidier kan syfta på:
 Montdidier, Moselle
 Montdidier, Somme